Korpus armijny Imperium Rosyjskiego:
 20 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Korpus armijny III Rzeszy:
 XX Korpus Armijny (niemiecki)